Toranzo Montero puede hacer referencia a las siguientes personalidades:
 Federico Guillermo Toranzo Montero, militar argentino e interventor federal de facto de la provincia de Salta en 1962.
 Carlos Severo Toranzo Montero, militar argentino y embajador de Argentina en Venezuela de 1955 a 1957.